MATN4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 622 амінокислот, а молекулярна маса — 68 487.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки